Mohamed Latif (Beni Suef, 1909. október 23. – 1990. március 17.) egyiptomi labdarúgócsatár.

További információk 
Fussballdaten.de statisztikák

1909-ben született személyek
1990-ben elhunyt személyek
Egyiptomi labdarúgók
A Rangers labdarúgói
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Egyiptomi olimpikonok
Labdarúgócsatárok